A japán juhar elnevezés utalhat több Japánban őshonos, egymással közeli rokonságban álló juharfajra:

 ujjas juhar (Acer palmatum)
 vörösvirágú juhar (Acer japonicum)
 Acer shirasawanum
 Siebold-juhar (Acer sieboldianum)